Luntz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Luntz (1875–1934), Landschafts- und Figurenmaler, Radierer und Lithograf
 Édouard Luntz (1931–2009), französischer Filmregisseur
 Frank Luntz (* 1962), US-amerikanischer Meinungsforscher und politischer Berater
 Harold Luntz (* 1937), australischer Rechtswissenschaftler
 Victor Luntz (1840–1903), österreichischer Architekt
Siehe auch
 Lunz